François Delsarte – tenore e insegnante francese
 Jean Delsarte – matematico francese
 Léon Delsarte – ginnasta francese
 Yvan Delsarte – cestista belga